Vitrolles ist eine französische Gemeinde im Département Hautes-Alpes in der Region Provence-Alpes-Côte d’Azur.

Nachbargemeinden

Bevölkerungsentwicklung

Weblinks 

Ort in Provence-Alpes-Côte d’Azur
Weinbauort in Frankreich
Ort an der Durance